in samenstellingen:
La Lande-Chasles, Maine-et-Loire
La Lande-d'Airou, Manche 
La Lande-de-Fronsac, Gironde
La Lande-de-Goult, Orne
La Lande-de-Lougé, Orne
La Lande-Patry, Orne
La Lande-Saint-Léger, Eure
La Lande-Saint-Siméon, Orne
La Lande-sur-Drôme, Calvados
La Lande-sur-Eure, Orne

gemeenten met de naam Lalande
gemeenten met de naam Landes of Les Landes